Pelops (griechisch ) steht für:

Personen der griechischen Mythologie:
 Pelops, Sohn von Tantalos, Bruder der Niobe und Bruder des Broteas
 Pelops (Sohn des Agamemnon), Zwillingssohn von Kassandra (Mythologie)

Personen:
 Pelops (Sohn des Alexandros) (3. Jahrhundert v. Chr.), ptolemäischer Befehlshaber in der Ägäis
 Pelops (Sohn des Pelops) (3. Jahrhundert v. Chr.), ptolemäischer Beamter
 Pelops (Sparta) (3. Jahrhundert v. Chr.), spartanischer König
 Pelops (Mediziner) (2. Jahrhundert), griechischer Mediziner

PELOPS steht als Abkürzung für:
 PELOPS (Verkehrsflusssimulationsprogramm), Verkehrsflusssimulationsprogramm

PELOPS